Mellerud (gemeente), een Zweedse gemeente
 Mellerud (plaats), een gelijknamige plaats in die gemeente